

Geografia 
 Itis – nome svedese di Iitti, comune del Kymenlaakso, in Finlandia

Sigle 
 Integrated Taxonomic Information System – sistema d'informazione tassonomico integrato
 Istituto tecnico industriale statale – scuola secondaria di secondo grado italiana